__БЕЗКН__

-{About}- се може односити на:
 -{About.com}-, онлајн извор оригиналних информација и савета
 -{abOUT}-, ЛГБТ магазин
 -{About URI scheme}-, унутрашња -{URI}- шема
 -{About box}-, приказује информације о рачунарском софтверу